Jméno Mathilde je v Dánsku, Nizozemsku, Francii, Německu, Norsku a Itálii obdoba českého jména Matylda, v Anglii a Švédsku Mathilda.

Známé nositelky jména 
Mathilde
 Mathilde Alanicová (1864–1948) – francouzská spisovatelka
 Mathilde Becerra (* 1991) – francouzská sportovní lezkyně
 Mathilde Belgická (* 1973) – královna Belgičanů
 Mathilde Johanssonová (* 1985) – francouzská tenistka 
 Mathilde Prager (1844–1921) – rakouská spisovatelka
 Mathilde Seigner (* 1968) – francouzská herečka
 Mathilde Weissmannová-Zavrtalová (1846 – 1908) – česká operní pěvkyně

Mathilda
 Mathilda Foy (1813–1869) – švédská filantropka a spisovatelka
 Mathilda Linsén (1831–1872) – finská vychovatelka
 Mathilda Nostitzová (1936–2021) – zakladatelka Nadačního fondu Mathilda

podobné
 Matylda – více jmen

Ženská jména